Het seizoen 1981/82 van de Nederlandse Eredivisie voetbal was het 26ste seizoen waarin onder de KNVB-vlag een professionele Eredivisie werd gevoetbald.
Ajax werd landskampioen. De Graafschap, FC Den Haag en MVV degradeerden. Wim Kieft (Ajax) werd Europees topscorer met 32 goals.

Teams

Eindstand

Legenda

Uitslagen

Topscorers

Toeschouwers 
 Naar de 306 wedstrijden in de reguliere competitie kwamen totaal 2.721.000 mensen kijken, een gemiddeld toeschouwersaantal van 8.892 per wedstrijd.

Externe links 
 Eredivisie
 KNVB

Eredivisie (mannenvoetbal)
Competitievoetbal 1981/82